Кобу () — посёлок в Кобинском административно-территориальном округе Абшеронского района Азербайджана.

Этимология 
Название села происходит от азербайджанского слова гобу, означающего сухой овраг, осушенная местность.

История 
Село Кобу в 1913 году согласно административно-территориальному делению Бакинской губернии относилось к Кобинскому сельскому обществу Бакинского уезда.

В 1926 году согласно административно-территориальному делению Азербайджанской ССР село относилось к Бакинскому уезду.

После реформы административного деления и упразднения уездов в 1929 году населенный пункт передан Бакинскому городскому совету Азербайджанской ССР. 11 ноября 1937 года селу Кобу присвоен статус посёлка.

Согласно административному делению 1961 года пгт Кобу входил в Кобинский поселковый совет Карадагского района Бакинского городского совета Азербайджанской ССР.

4 января 1963 года посёлок передан в состав новообразованного Абшеронского района. Согласно административному делению 1977 года пгт Кобу входил в Кобинский поселковый совет Абшеронского района.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Кобинского административно-территориального округа был учрежден Кобинский муниципалитет Абшеронского района.

География 
Посёлок находится в 14 км от райцентра Хырдалан и в 20 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Хырдалан.

Посёлок находится на высоте 58 метров над уровнем моря.

Население 
 

В 1886 году в селе жило 1526 человека, все — таты, по вероисповеданию — мусульмане-шииты.

Население преимущественно занято в промышленности.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в посёлке составляет +14,2 °C. В посёлке полупустынный климат.

Инфраструктура 
В советское время в посёлке располагались овцеводческий совхоз, ковроткаческая фабрика, птицеводческий комплекс, средняя и восьмилетняя школа, школа рабочей молодежи, дом культуры, библиотека, детский сад, больница.

В посёлке расположены кирпичный завод, ковроткаческая фабрика, почтовое отделение, 3 средних и 1 неполная средняя школы, детский сад, дом культуры, библиотека, больница, мечети.

Примечания 

Посёлки городского типа Азербайджана
Населённые пункты Апшеронского района (Азербайджан)